Bittehnen ist der frühere deutsche Name von Dörfern in Ostpreußen und im Memelland:
 Jagodnoje (Kaliningrad, Polessk), Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland (1938–1946 Biehnendorf)
 Bitėnai, Landkreis Pagėgiai, Litauen